Osiedle Ogrody w Kościanie
 Osiedle Ogrody w Siedlcach
 Osiedle Ogrody we Wronkach

Ogrody